Ilișua se poate referi la:
 Ilișua, Bistrița-Năsăud
 Ilișua, Sălaj